Daniel Butler – attore 
Dan Butler – attore statunitense
Dan Butler – calciatore inglese
Dan Butler – giocatore di baseball statunitense